Adriaen Koerbagh (1633-1669), Nederlands filosoof, bekend als criticus van religie en moraal
 Johannes Koerbagh (1634-1672), Nederlands filosoof, bekend als broer van Adriaen Koerbagh